FC Bayern München deltog säsongen 2012/2013 i Bundesliga, DFB-Pokal, tyska supercupen och Uefa Champions League. Bayern lyckades att som första tyska klubb att vinna trippeln, då man under våren 2013 kammade hem Bundesliga, tyska cupen och Champions League. Man slog även poängrekord i Bundesliga och vann serien med 25 poängs marginal före 2011 och 2012 års mästare Borussia Dortmund. Det var även Dortmund som man mötte i Champions League-finalen efter att ha slagit ut Arsenal, Juventus och Barcelona. I semifinalen mot Barcelona fick Bayern de stora rubrikerna efter 4-0 hemma i München och 3-0 på bortaplan. I finalen kom man att vinna mot Dortmund med 2-1 efter mål av Mario Mandžukić och Arjen Robben.

Lagets tränare Jupp Heynckes avslutade sin karriär efter succésäsongen och kom att ersättas av Pep Guardiola. Bland säsongens nyckelspelare fanns lagkaptenen och högerbacken Philipp Lahm, allsidige offensive Thomas Müller samt mittfältsnavet Bastian Schweinsteiger, tre egna produkter som var en kraftig ryggrad i ett kollektiv som inkluderade internationella stjärnor som målvakten Manuel Neuer, säsongens genombrottsman David Alaba och explosive yttern Franck Ribéry. Säsongen inleddes med att Bayern slog sitt transferrekord när man hämtade in Javi Martínez från baskiska Athletic Bilbao. Martínez kom att bli en mycket viktig kugge i det trippelvinnande laget, vilket även mittbacken Dante från Borussia Mönchengladbach kom att bli. I slutet av säsongen gjorde Bayern klart med rivalen Dortmunds unge stjärna Mario Götze som blev den dyraste tyske spelaren någonsin.

Spelartrupp

Målvakter
  Manuel Neuer
  Tom Starke

Backar
  David Alaba
  Holger Badstuber
  Jérôme Boateng
  Diego Contento
  Dante
  Philipp Lahm
  Rafinha
  Daniel van Buyten

Mittfältare
  Emre Can
  Luiz Gustavo
  Pierre Højbjerg
  Toni Kroos
  Javi Martínez
  Franck Ribéry
  Arjen Robben
  Bastian Schweinsteiger
  Xherdan Shaqiri
  Anatoliy Tymoschuk

Anfallare
  Mario Gómez
  Mario Mandžukić
  Thomas Müller
  Claudio Pizarro

Bundesliga

Matcher

Bästa målskyttar
  Mario Mandžukić 15
  Thomas Müller 13
  Mario Gómez 11
  Franck Ribéry 10
  Bastian Schweinsteiger 7
  Toni Kroos 6
  Arjen Robben 5
  Xherdan Shaqiri 4

Champions League

Gruppspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

FC Bayern Münchens säsonger
Bayern